Ха́сси () — английская фамилия. Известные носители:

 Хасси, Артур — американский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Хасси, Дайнли (1893—1972) — британский музыкальный и художественный критик.
 Хасси, Кёртис Джонатан (род. 1981) — американский рестлер (известный под псевдонимом Фанданго).
 Хасси, Оливия (род. 1951) — киноактриса.
 Хасси, Рут (1911—2005) — американская актриса.
 Хасси, Томас Джон (1792—1854) — английский священник и астроном.
 Хасси, Уэйн (род. 1958) — британский музыкант, экс-участник Dead or Alive, The Sisters of Mercy и The Mission.
 Хасси, Фрэнк (1905—1974) — американский легкоатлет, спринтер.

См. также 
 Барон Хасси
 Хасси-Бахбах
 Хасси-Бен-Абдаллах
 
 Хасси-Рмель
 Хассий

Примечания